Бартольди (нем. Bartholdy; Bartholdi) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Бартольди, Фредерик Огюст (1834—1904) — французский скульптор.
 Бартольди, Яков Людвиг Соломон (1779—1825) — прусский дипломат.
Двойные фамилии
 Мендельсон-Бартольди, Феликс (нем. Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy; 1809—1847) — немецкий композитор, пианист, дирижёр, педагог еврейского происхождения.

См. также 
 Bartholdy (нем).

Примечания